Сергей Гриневич:
* Гриневич, Сергей Иванович (1864—1937) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Полтавской губернии;
 Гриневич, Сергей Леонидович (род. 1982) — белорусский футболист.